

459001–459100 

|-bgcolor=#fefefe
| 459001 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 459002 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 459003 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 459004 || || 22 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 459005 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 459006 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 459007 || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 459008 || || 3 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 459009 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 459010 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 459011 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 459012 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 459013 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 459014 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 459015 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 459016 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 459017 || || 3 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 459018 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 459019 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 459020 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 459021 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 459022 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 459023 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 459024 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 459025 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 459026 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 459027 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 459028 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 459029 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 459030 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 459031 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 459032 || || 30 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 459033 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 459034 || || 18 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 459035 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 459036 || || 17 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 459037 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 459038 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 459039 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 459040 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 459041 || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 459042 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 459043 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 459044 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 459045 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#FFC2E0
| 459046 || || 11 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 459047 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 459048 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 459049 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 459050 || || 13 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 459051 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 459052 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 459053 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 459054 || || 18 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 459055 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 459056 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 459057 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 459058 || || 16 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 459059 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 459060 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 459061 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 459062 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 459063 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 459064 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 459065 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 459066 || || 24 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 459067 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 459068 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 459069 || || 22 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 459070 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 459071 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 459072 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 459073 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 459074 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 459075 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 459076 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 459077 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 459078 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 459079 || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 459080 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 459081 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 459082 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 459083 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 459084 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 459085 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 459086 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 459087 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 459088 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 459089 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 459090 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 459091 || || 28 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 459092 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 459093 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 459094 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 459095 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 459096 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 459097 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 459098 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 459099 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 459100 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

459101–459200 

|-bgcolor=#fefefe
| 459101 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 459102 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 459103 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 459104 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 459105 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 459106 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 459107 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 459108 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 459109 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 459110 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 459111 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 459112 || || 28 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 459113 || || 31 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 459114 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 459115 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 459116 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 459117 || || 30 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 459118 || || 4 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#FFC2E0
| 459119 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 459120 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 459121 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 459122 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 459123 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 459124 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 459125 || || 31 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 459126 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 459127 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 459128 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 459129 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 459130 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 459131 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 459132 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 459133 || || 1 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 459134 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 459135 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 459136 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 459137 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 459138 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 459139 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 459140 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 459141 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 459142 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 459143 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 459144 || || 24 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 459145 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 459146 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 459147 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 459148 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 459149 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 459150 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 459151 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 459152 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 459153 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 459154 || || 2 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 459155 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#FA8072
| 459156 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 459157 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 459158 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 459159 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 459160 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 459161 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 459162 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 459163 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 459164 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 459165 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 459166 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 459167 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 459168 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 459169 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 459170 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 459171 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 459172 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 459173 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 459174 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 459175 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 459176 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 459177 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 459178 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 459179 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 459180 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 459181 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 459182 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 459183 || || 5 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 459184 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 459185 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 459186 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 459187 || || 4 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 459188 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 459189 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#FA8072
| 459190 || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 459191 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 459192 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 459193 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 459194 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 459195 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 459196 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 459197 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 459198 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 459199 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#FFC2E0
| 459200 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|}

459201–459300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 459201 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 459202 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 459203 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 459204 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 459205 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 459206 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 459207 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 459208 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 459209 || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 459210 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 459211 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 459212 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 459213 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 459214 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 459215 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 459216 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 459217 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 459218 || || 21 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 459219 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 459220 || || 7 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 459221 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 459222 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 459223 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 459224 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 459225 || || 18 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 459226 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 459227 || || 21 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 459228 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 459229 || || 5 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 459230 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 459231 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 459232 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 459233 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 459234 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 459235 || || 12 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 459236 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 459237 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 459238 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 459239 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 459240 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 459241 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 459242 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 459243 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 459244 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 459245 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 459246 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 459247 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 459248 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 459249 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 459250 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 459251 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 459252 || || 11 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 459253 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 459254 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 459255 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 459256 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 459257 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 459258 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 459259 || || 29 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 459260 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 459261 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 459262 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 459263 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 459264 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 459265 || || 12 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 459266 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 459267 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 459268 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 459269 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 459270 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 459271 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 459272 || || 28 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 459273 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 459274 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 459275 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 459276 || || 25 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 459277 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 459278 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 459279 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 459280 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 459281 || || 30 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 459282 || || 31 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 459283 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 459284 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 459285 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 459286 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 459287 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 459288 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 459289 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 459290 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 459291 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 459292 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 459293 || || 27 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 459294 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 459295 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 459296 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 459297 || || 10 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 459298 || || 7 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 459299 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 459300 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

459301–459400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 459301 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 459302 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 459303 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 459304 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 459305 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 459306 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 459307 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 459308 || || 11 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 459309 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 459310 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 459311 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 459312 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 459313 || || 30 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 459314 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 459315 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 459316 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 459317 || || 15 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 459318 || || 16 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 459319 || || 9 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 459320 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 459321 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 459322 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 459323 || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 459324 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 459325 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 459326 || || 2 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 459327 || || 22 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 459328 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 459329 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 459330 || || 18 de febrer de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 459331 || || 30 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 459332 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 459333 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 459334 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 459335 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 459336 || || 13 d'abril de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 459337 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 459338 || || 15 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 459339 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 459340 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 459341 || || 16 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 459342 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 459343 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 459344 || || 25 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 459345 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 459346 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 459347 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 459348 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 459349 || || 31 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 459350 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 459351 || || 10 de juny de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 459352 || || 8 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 459353 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 459354 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 459355 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 459356 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 459357 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 459358 || || 30 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 459359 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 459360 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 459361 || || 19 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 459362 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 459363 || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 459364 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 459365 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 459366 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 459367 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 459368 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 459369 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 459370 || || 12 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 459371 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 459372 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 459373 || || 15 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 459374 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 459375 || || 18 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 459376 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 459377 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 459378 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 459379 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 459380 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 459381 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 459382 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 459383 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 459384 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 459385 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#FFC2E0
| 459386 || || 17 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 459387 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 459388 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 459389 || || 24 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 459390 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 459391 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 459392 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 459393 || || 25 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 459394 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 459395 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 459396 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 459397 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 459398 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 459399 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 459400 || || 27 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

459401–459500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 459401 || || 31 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 459402 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 459403 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 459404 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 459405 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 459406 || || 18 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 459407 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 459408 || || 1 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 459409 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 459410 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 459411 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 459412 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 459413 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 459414 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 459415 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#FA8072
| 459416 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 459417 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 459418 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 459419 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 459420 || || 31 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#FA8072
| 459421 || || 9 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#C2FFFF
| 459422 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 459423 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 459424 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#FA8072
| 459425 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 459426 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#C2FFFF
| 459427 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=428 bgcolor=#C2FFFF
| 459428 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 459429 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 459430 || || 26 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 459431 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#C2FFFF
| 459432 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 459433 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 459434 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 459435 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#C2FFFF
| 459436 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 459437 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#C2FFFF
| 459438 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=439 bgcolor=#C2FFFF
| 459439 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 459440 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 459441 || || 21 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 459442 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 459443 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 459444 || || 31 de març de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 459445 || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 459446 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 459447 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 459448 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 459449 || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 459450 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#FFC2E0
| 459451 || || 24 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 459452 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 459453 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 459454 || || 29 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 459455 || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 459456 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 459457 || || 6 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#FFC2E0
| 459458 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 459459 || || 10 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 459460 || || 15 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 459461 || || 4 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FFC2E0
| 459462 || || 6 de gener de 2013 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 459463 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 459464 || || 9 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 459465 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#C2FFFF
| 459466 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 459467 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 459468 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 459469 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 459470 || || 31 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 459471 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 459472 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 459473 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 459474 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 459475 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#FA8072
| 459476 || || 22 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 459477 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 459478 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 459479 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 459480 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 459481 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 459482 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 459483 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 459484 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 459485 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 459486 || || 17 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 459487 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 459488 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 459489 || || 9 de maig de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 459490 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#FA8072
| 459491 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 459492 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 459493 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 459494 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 459495 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 459496 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 459497 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 459498 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 459499 || || 15 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 459500 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

459501–459600 

|-bgcolor=#fefefe
| 459501 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 459502 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 459503 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 459504 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 459505 || || 3 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 459506 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 459507 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 459508 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 459509 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 459510 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 459511 || || 31 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 459512 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 459513 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 459514 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 459515 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 459516 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 459517 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 459518 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 459519 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 459520 || || 11 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 459521 || || 9 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 459522 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 459523 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 459524 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 459525 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 459526 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 459527 || || 12 de març de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 459528 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 459529 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 459530 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 459531 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 459532 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 459533 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 459534 || || 14 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 459535 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 459536 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 459537 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 459538 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 459539 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 459540 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 459541 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 459542 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 459543 || || 2 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 459544 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 459545 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 459546 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 459547 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 459548 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 459549 || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 459550 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 459551 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 459552 || || 4 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 459553 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 459554 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 459555 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 459556 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 459557 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 459558 || || 13 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 459559 || || 7 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 459560 || || 12 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#FA8072
| 459561 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 459562 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 459563 || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 459564 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 459565 || || 20 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 459566 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 459567 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 459568 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 459569 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 459570 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 459571 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 459572 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 459573 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 459574 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 459575 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 459576 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 459577 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 459578 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 459579 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 459580 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 459581 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 459582 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 459583 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 459584 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 459585 || || 25 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 459586 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 459587 || || 13 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 459588 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 459589 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 459590 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 459591 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 459592 || || 12 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 459593 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 459594 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 459595 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 459596 || || 5 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 459597 || || 7 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 459598 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 459599 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 459600 || || 19 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

459601–459700 

|-bgcolor=#fefefe
| 459601 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 459602 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 459603 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 459604 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 459605 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 459606 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 459607 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 459608 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 459609 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 459610 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 459611 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 459612 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 459613 || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 459614 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 459615 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 459616 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 459617 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 459618 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 459619 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 459620 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 459621 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 459622 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 459623 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 459624 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 459625 || || 9 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 459626 || || 26 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 459627 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 459628 || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 459629 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 459630 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 459631 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 459632 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 459633 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 459634 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 459635 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 459636 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 459637 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 459638 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 459639 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 459640 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 459641 || || 22 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 459642 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 459643 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 459644 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 459645 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 459646 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 459647 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 459648 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 459649 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 459650 || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 459651 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 459652 || || 22 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 459653 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 459654 || || 20 d'octubre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 459655 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 459656 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 459657 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 459658 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 459659 || || 18 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 459660 || || 4 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 459661 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 459662 || || 1 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 459663 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 459664 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 459665 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 459666 || || 22 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 459667 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 459668 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 459669 || || 5 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 459670 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 459671 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 459672 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 459673 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 459674 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 459675 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 459676 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 459677 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 459678 || || 19 de maig de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 459679 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 459680 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 459681 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 459682 || || 2 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#FFC2E0
| 459683 || || 18 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 459684 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 459685 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 459686 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 459687 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 459688 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 459689 || || 28 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 459690 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 459691 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 459692 || || 22 de juny de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 459693 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 459694 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 459695 || || 27 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 459696 || || 9 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 459697 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 459698 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 459699 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 459700 || || 29 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

459701–459800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 459701 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 459702 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 459703 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 459704 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 459705 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 459706 || || 7 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 459707 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 459708 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 459709 || || 30 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 459710 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 459711 || || 20 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 459712 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 459713 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 459714 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 459715 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 459716 || || 8 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 459717 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 459718 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 459719 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 459720 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 459721 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 459722 || || 17 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 459723 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 459724 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 459725 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 459726 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 459727 || || 13 de juliol de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 459728 || || 13 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 459729 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 459730 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 459731 || || 9 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 459732 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 459733 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 459734 || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 459735 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 459736 || || 6 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 459737 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 459738 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 459739 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 459740 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 459741 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 459742 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 459743 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 459744 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 459745 || || 20 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 459746 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 459747 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 459748 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 459749 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 459750 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 459751 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 459752 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 459753 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 459754 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 459755 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 459756 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 459757 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 459758 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 459759 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 459760 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 459761 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 459762 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 459763 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 459764 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 459765 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 459766 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 459767 || || 2 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 459768 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 459769 || || 15 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 459770 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 459771 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 459772 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 459773 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 459774 || || 9 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 459775 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 459776 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 459777 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 459778 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 459779 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 459780 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 459781 || || 6 de març de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 459782 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 459783 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 459784 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 459785 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 459786 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 459787 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 459788 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 459789 || || 6 de maig de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 459790 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 459791 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 459792 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 459793 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 459794 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 459795 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 459796 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 459797 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 459798 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 459799 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 459800 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

459801–459900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 459801 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 459802 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 459803 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 459804 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 459805 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 459806 || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 459807 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 459808 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 459809 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 459810 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 459811 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 459812 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 459813 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 459814 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 459815 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 459816 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 459817 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 459818 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 459819 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 459820 || || 16 de juliol de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 459821 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 459822 || || 19 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 459823 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 459824 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 459825 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 459826 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 459827 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 459828 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 459829 || || 17 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 459830 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 459831 || || 13 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 459832 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 459833 || || 17 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 459834 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 459835 || || 9 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 459836 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 459837 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 459838 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 459839 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 459840 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 459841 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 459842 || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 459843 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 459844 || || 28 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 459845 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 459846 || || 11 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 459847 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 459848 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#C2FFFF
| 459849 || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 459850 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 459851 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 459852 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 459853 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 459854 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 459855 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 459856 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 459857 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 459858 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 459859 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 459860 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 459861 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 459862 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 459863 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 459864 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#C7FF8F
| 459865 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || centaure ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 459866 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 459867 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 459868 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 459869 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#C7FF8F
| 459870 || || 26 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 459871 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#FFC2E0
| 459872 || || 10 de març de 2014 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 459873 || || 9 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 459874 || || 20 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 459875 || || 26 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 459876 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 459877 || || 29 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 459878 || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 459879 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#FA8072
| 459880 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 459881 || || 2 de maig de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 459882 || || 20 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 459883 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 459884 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#FA8072
| 459885 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#FA8072
| 459886 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 459887 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 459888 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#FA8072
| 459889 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 459890 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 459891 || || 2 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 459892 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 459893 || || 28 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 459894 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 459895 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 459896 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 459897 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#FA8072
| 459898 || || 8 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#FA8072
| 459899 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 459900 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

459901–460000 

|-bgcolor=#fefefe
| 459901 || || 26 d'agost de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 459902 || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 459903 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 459904 || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 459905 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 459906 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 459907 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#FA8072
| 459908 || || 6 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 459909 || || 14 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 459910 || || 8 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 459911 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 459912 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 459913 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 459914 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#FA8072
| 459915 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 459916 || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 459917 || || 27 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 459918 || || 21 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 459919 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 459920 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 459921 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 459922 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 459923 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 459924 || || 9 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 459925 || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 459926 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 459927 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 459928 || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 459929 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 459930 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 459931 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 459932 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 459933 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 459934 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 459935 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 459936 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 459937 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 459938 || || 2 de juliol de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 459939 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 459940 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 459941 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 459942 || || 17 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 459943 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 459944 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 459945 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 459946 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 459947 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 459948 || || 31 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 459949 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 459950 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 459951 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 459952 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 459953 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 459954 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 459955 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 459956 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 459957 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 459958 || || 8 d'agost de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 459959 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 459960 || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 459961 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 459962 || || 26 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 459963 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 459964 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 459965 || || 11 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 459966 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 459967 || || 26 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 459968 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 459969 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 459970 || || 23 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#C7FF8F
| 459971 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || centaure ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 459972 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 459973 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 459974 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 459975 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 459976 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 459977 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 459978 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 459979 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 459980 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 459981 || || 18 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 459982 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 459983 || || 26 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 459984 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 459985 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 459986 || || 15 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 459987 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 459988 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 459989 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 459990 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 459991 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 459992 || || 1 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 459993 || || 27 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 459994 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 459995 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 459996 || || 12 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 459997 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 459998 || || 26 de juliol de 2014 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 459999 || || 27 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 460000 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (455001)-(460000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (450001-460000)